Rataje kan syfta på följande platser:

Polen 

 Rataje Słupskie, ort, Święty Krzyż vojvodskap, Powiat buski, 
 Rataje (ort i Polen), Święty Krzyż vojvodskap, Powiat starachowicki,

Tjeckien 

 Rataje (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Rataje (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 
 Rataje (ort i Tjeckien, Zlín), 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar